Palazzo Nazionale – palazzo di Addis Abeba (Etiopia)
Palazzo Nazionale – Palazzo di Barcellona (Spagna): Palau Nacional
Palazzo Nazionale – palazzo di Port-au-Prince (Haiti)
Palazzo Nazionale – palazzo di Città del Messico (Messico)
Palazzo Nazionale – palazzo di Santo Domingo (Repubblica Dominicana)